Бор-Лазава — деревня в Великолукском районе Псковской области
 Бор-Лазава или Лазавское — озеро в Великолукском районе Псковской области, исток реки Лазавица